Кашпо́ (от , букв. «спрячь-горшок») — декоративный сосуд без отверстий в нижней части, внутрь которого ставится горшок с растением.

Кашпо для помещений чаще всего изготавливают из пластмассы, дерева, металла, лозы или керамики — терракоты, майолики. Для улицы или холодных помещений используют морозоустойчивые материалы — фаянс или шамот.

У кашпо нет традиционных для обычных цветочных горшков дренажных отверстий, поэтому непосредственно в него растения практически не высаживают, используя лишь в декоративных целях — красотой отделки некоторые кашпо не уступают вазам. А если высаживают, то особое внимание следует уделять правильному составлению дренажной части.

Источники 

 

Цветоводство
Ландшафтный дизайн
Ёмкости
Комнатное садоводство